Aceves ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Aceves (* 1964), mexikanischer Ringer
 Gilberto Aceves Navarro (1931–2019), mexikanischer Maler
 José de Jesús Aceves (* 1953), mexikanischer Fußballspieler
 Mauricio Aceves (* 1960), mexikanischer Boxer
 Miguel Aceves Mejía (1915–2006), mexikanischer Schauspieler und Sänger
 Rafael Aceves y Lozano (1837–1876), spanischer Komponist
 Roberto Aceves (* 1962), mexikanischer Ringer